Венцкайтис — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венцкайтис, Валдемарас (род. 1983) — литовский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, участник Олимпийских игр.
 Венцкайтис, Эдгарас (род. 1985) — литовский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата мира.